L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 1000.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Résultats en double

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2023 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2023)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Madrid
Tennis en Espagne en 2023
Tennis en avril 2023
Tennis en mai 2023